Якутино — село в Грачёвском районе Оренбургской области в составе Побединского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 километров по прямой на север  от районного центра села Грачёвка.

История
Деревня была основана во второй половине XVIII века. В XIX веке было известно по крайне жёстокому обращению местного помещика Племянникова к своим крепостным крестьянам. В советское время работали колхозы «Свет Правды», им. Ворошилова и им. Фурманова.

Население
Население составляло 127 человек (76 % русские) по переписи 2002 года ,  93 по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Грачёвского района (Оренбургская область)